Uniwersytet Gdański – UG
 mikrogram – ug to uproszczony zapis jednostki µg
 UniGlide – system wspomagający zmiany biegów (Shimano)